Conchoecia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1849. Conchoecia ingår i familjen Halocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Conchoecia